El término coralillo puede referirse:

Plantas 
 al nombre común de la planta Helicteres guazumifolia;
 al nombre común de la planta Inga spuria;
 al nombre común de la planta Antigonon leptopus;
 al nombre común de las plantas del género Ixora.

Animales 
 a las serpientes de coral;
 en particular, a la especie Micruroides euryxanthus euryxanthus (serpiente coralillo de Sonora);